Арка́дий Па́влович Розенго́льц (4 (16) ноября 1889, Витебск — 15 марта 1938, Москва) — советский государственный и военный деятель.

Биография 

Родился 4 ноября 1889 года в Витебске в семье купца Павла (Файвеля) Нохимовича Розенгольца. Еврей. В 1905 году вступил в РСДРП. Участвовал в Революции 1905 года. В 1917 году участвовал в Февральской революции, вооружённом восстании в Москве во время Октябрьской революции, с 1917 года принимал участие в работе различных органов власти (исполком Моссовета, Московский военно-революционный комитет, Реввоенсовет Советской Республики, фронтов и армий, Народные комиссариаты РСФСР, комиссия по разработке Конституции РСФСР 1918 года).

С 7 декабря 1918 по 18 марта 1919 года — член РВС 8-й армии РККА. В марте 1919 года принимал участие в VIII съезде РКП(б), выступив против «военной оппозиции».

С 1920 года работал в Наркомате путей сообщения РСФСР. Вёл тайные переговоры о сотрудничестве РККА и рейхсвера в 1922 году. С января 1922 года — член РВС Западного фронта. С 1922 года — начальник Главвоздухфлота, с июля 1923 года — главный начальник Воздушного флота РККА.

С ноября 1924 года — начальник ВВС РККА и член РВС СССР. С апреля 1925 года — в бессрочном отпуске с откомандированием вне военного ведомства и с ноября 1925 года — в резерве РККА.

С 1923 года — начальник ВВС РККА. В 1925—1927 годы — советник полпредства и полпред в Великобритании. Занимался шпионской деятельностью, что привело к ухудшению дипломатических отношений между СССР и Великобританией (в 1927 году дипломатические отношения были прерваны).

С 1927 по 1934 годы — член Центральной контрольной комиссии ВКП(б) и кандидат в члены Президиума ЦКК (с 1930 по 1932 годы — член Президиума ЦКК). Одновременно с 1928—1930 годы работал в Рабоче-крестьянской инспекции СССР. В октябре—ноябре 1930 года на должности заместителя наркома внешней и внутренней торговли СССР, затем нарком внешней торговли СССР (до 1937 года). В августе—октябре 1937 года возглавлял Управление государственных резервов при СНК СССР.

Кандидат в члены ЦК ВКП(б) с 1934 года.

7 октября 1937 года арестован. Был одним из обвиняемых на Третьем московском процессе. Розенгольц обвинялся в том, что в составе террористической группы в августе 1934 года добивался приёма у И. В. Сталина с целью совершения в отношении него террористического акта. 13 марта 1938 года по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР на основании статей 58.1.а, 58.2, 58.7, 58.9 и 58.11 Уголовного кодекса РСФСР (в редакции 1926 года) приговорён к смертной казни. Расстрелян 15 марта 1938 года на полигоне Коммунарка.

На основании постановления Пленума Верховного Суда СССР от 4 февраля 1988 года реабилитирован посмертно.

Автор брошюр об установлении советской власти и внешней торговле СССР.

Семья 
 Жена — Зоя Александровна, была репрессирована и расстреляна.
 Сын Валерий — был репрессирован.
 Старшая дочь, Елена, выведена в романе Анатолия Рыбакова «Дети Арбата» под именем Лены Будягиной в качестве одного из персонажей. В своих мемуарах он утверждает, что они учились в одной школе. Согласно официальной версии, Елена застрелилась, когда отдыхала в Гагре. Она жила на даче Нестора Лакобы. В один из дней, после ужина в компании с хозяином и его друзьями, она удалилась в спальню и застрелилась, взяв пистолет у Нестора. Рыбаков приводит в своих мемуарах другую версию:

Наш роман не состоялся. После школы мы несколько раз виделись, потом мне сказали, что она пошла работать на завод чуть ли не сварщиком, потом вышла замуж. А уже после войны, вернувшись наконец в Москву, я узнал, что Лену еще в середине тридцатых годов застрелили в гостинице, в Сухуми. Как, почему, за что — до сих пор мне неизвестно. Но когда узнал о ее смерти, понял, что еще в школе она предчувствовала свою обреченность; возможно, и я тогда неосознанно догадывался об этом, жалел ее, и это сдерживало.

 Сестра — Ева Павловна Левина-Розенгольц, художница, была репрессирована после войны, но пережила лагеря; была замужем за писателем Борисом Левиным. Именно она взяла на воспитание дочерей А. Розенгольца Наталью (6,5 лет) и Зою (4 года) после его ареста.
 Брат — Герман Павлович Розенгольц (1884/1895—1959), учёный-микробиолог, профессор и заведующий кафедрой микробиологии Молотовского медицинского института, директор института микробиологии и эпидемиологии в Молотове; вышел из лагеря в 1955 году.
 Дядя (со стороны матери) — Нохим Абрамович Фрумсон (1873—1949) — был оперным певцом (лирико-драматический тенор), солистом Мариинского театра, известным по сценическому псевдониму «Николай Ростовский»; другой дядя — Арон Абрамович Фрумсон (Югов, 1886—1954), социал-демократ.
 Двоюродная сестра — поэтесса Елена Михайловна Ширман.

Награды 
Ордена Ленина (1933) и Красного Знамени (1920).

Примечания

Литература 
 Реформа в Красной Армии Документы и материалы 1923—1928 годов, Книга 2, Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России), Институт военной истории Минобороны России, Москва, 2006.
 Густерин П. В. Советско-британские отношения между мировыми войнами. — Саарбрюккен. — 2014. — ISBN 978-3-659-55735-4.
 ГРУ: дела и люди, СПб, 2002, сс. 104—105.

Ссылки 
 Аркадий Павлович Розенгольц на www.hrono.ru
 Даты — ТПП-Информ

Государственные деятели СССР
Командование ВВС СССР
Послы СССР в Великобритании
Казнённые политики
Революционеры России
Репрессированные по делу «Право-троцкистского блока»
Расстрелянные и похороненные на полигоне Коммунарка
Народные комиссары внешней торговли СССР
Члены Центральной контрольной комиссии ВКП(б)
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Казнённые в 1938 году
Реабилитированные в СССР
Депутаты Московского городского совета